LMC est une abréviation qui peut signifier :
 Large Magellanic Cloud, soit Grand Nuage de Magellan, une galaxie voisine de la Voie lactée  
LMC ou « longueur du museau au cloaque », pour indiquer la longueur du corps d'un animal queue non comprise, en zoologie. 
 LM.C (LovelyMocochang.Com), un groupe de musique japonais
 Le Monde Chico, album du groupe de rap français PNL
 Leucémie myéloïde chronique
 Larva migrans cutanée
 London Musicians Collective
 Lake Michigan College
 Lexington Medical Center

Notes et références 

Abréviation